Miejscowości w USA:
 Rock Springs – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie McKinley
 Rock Springs – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk
 Rock Springs – miasto w stanie Wyoming, w hrabstwie Sweetwater